Die Bezirksliga Potsdam 1984/85 wurde nach zehn Spielzeiten wieder eingleisig ausgeführt und war die 33. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Motor Ludwigsfelde verteidigte ihren Bezirksmeistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Ludwigsfelder in der Staffel 2 den dritten Rang und verblieben in der Bezirksliga.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Landbau Neustadt, Lokomotive Seddin und die beiden Vorjahresaufsteiger Dynamo Potsdam sowie Aufbau Brandenburg ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen in die Bezirksliga die beiden Erstplatzierten der Aufstiegsrunde die SG Finkenkrug und Empor Wusterhausen nach jeweils einjähriger Abwesenheit auf.



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 76.113 Zuschauer (ø 249 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.500 BSG Stahl Hennigsdorf – BSG Chemie Velten (30. Spieltag) Nachholspiel
 1.600 BSG Chemie Velten – BSG Motor Ludwigsfelde (10. Spieltag)
 1.600 BSG Motor Ludwigsfelde – BSG Chemie Velten (26. Spieltag)
 1.400 BSG Stahl Hennigsdorf – BSG Motor Hennigsdorf (25. Spieltag)
 1.300 BSG Motor Hennigsdorf – BSG Stahl Hennigsdorf (9. Spieltag)
 Größte Heimkulisse (ø)
 10.901 (ø 641) BSG Stahl Hennigsdorf
 7.271 (ø 428) BSG Motor Ludwigsfelde
 6.428 (ø 378) BSG Fortschritt Wittstock
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
 758 (ø 45) BSG Aufbau Brandenburg
 388 (ø 23) HSG Dynamo Potsdam

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die beiden Aufsteiger zur Bezirksliga. Da die ASG Vorwärts Hohenstücken alle Spiele auswärts bestritt, hatten die restlichen Mannschaften je zwei Heim- und ein Auswärtsspiel.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1984/85